«Дэмиен» () — телесериал производства A&E, основанный на серии мистических триллеров «Омен» (). Съёмки сериала одобрили 25 августа 2014 каналом Lifetime, но 29 апреля 2015 было объявлено, что премьера состоится 7 марта 2016 на канале A&E.  Премьера в России состоялась 3 января 2017 года на телеканале НСТ.

Сюжет 
Сериал «Дэмиен» посвящён взрослой жизни Дэмиена Торна (Бредли Джеймс) — тридцатилетнего фотографа, который забыл о своем сатанинском прошлом, став обычным человеком. Энн Ратлидж (Барбара Херши), которая всю жизнь защищала Дэмиена, поможет ему высвободить свою сущность Антихриста.

«Дэмиен» представляет собой альтернативное продолжение фильма «Омен» (1976), поскольку события последующих частей фильма в сериале игнорируются.

В ролях 
 Бредли Джеймс — в роли Дэмиена Торна
 Барбара Херши — в роли Энн Ратлидж
 Мегалин Эчиканвоке — в роли Симон Баптист
 Омид Абтахи — в роли Амани Голкара
 Скотт Уилсон — в роли Джона Лайонса
 Дэвид Мюнье — в роли детектива Джеймса Шэя
 Тиффани Хайнс — в роли Келли Баптист
 Джерри Пирсон — в роли человека в сутане
 Броуди Бовер — в роли Джейкоба Шэя

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2016 году
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала A&E
Драматические телесериалы США
Серия фильмов «Омен»
Телесериалы, снятые по мотивам фильмов
Телесериалы США, завершённые в 2016 году